ACCU puede hacer referencia a:

Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, asociación de críticos de cine uruguayos.
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, grupo paramilitar regional que precedió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).